Le terme Macédoniens peut désigner :

Toponymie

Antiquité 
 L'assemblée primaire des citoyens-soldats du Royaume de Macédoine ;
 Les habitants de la Macédoine antique.

Histoire médiévale 
 Les adeptes chrétiens du macédonianisme, partisans de Macédonios de Constantinople ;
 Les membres de la dynastie macédonienne, qui a régné sur l'Empire byzantin entre 867 et 1056 ;
 Les duchés, despotats et joupanats bulgares, serbes ou valaques de la région historique et géographique de Macédoine : Ivan Aleksandãr, Bogdan, Delean et Constantin Drãgaš, Hlepan, Hreliov, Jovan Ougliéša, Vukašin et Marko…

Ère contemporaine 
 Les habitants de la région de Macédoine au sens géographique du terme :
 ceux de la Macédoine grecque ;
 ceux de la république de Macédoine du Nord ainsi que sa diaspora ;
 ceux de la Macédoine du Pirin soit l'oblast de Blagoevgrad en Bulgarie.

Ethnonymie 
 Selon le droit du sol et le droit international, Macédoniens désigne les citoyens de la république de Macédoine du Nord, quelles que soient leurs origines, langues ou croyances, et où qu'ils vivent, dans le pays même, dans les pays voisins ou dans la diaspora ;
 Selon le droit du sang et dans un sens ethnique, la dénomination Macédoniens est polysémique et peut donc désigner différentes populations :
 les  du Royaume de Macédoine antique ;
 les , sous-groupe des Grecs vivant essentiellement en Macédoine grecque ;
 les Macédoniens romans, jadis appelés Valaques et aujourd'hui Aroumains ;
 les Bulgares de Macédoine ;
 les Macédoniens slaves habitant la région géographique de Macédoine, majoritaires en Macédoine du Nord, minoritaires en Grèce du Nord et en Bulgarie du sud-ouest (oblast de Blagoevgrad).

Références

Voir aussi